

Földrajzi nevek
 Amerikai Egyesült Államok
 San Francisco, világváros az USA Kalifornia államában

 Argentína
 San Francisco, város Córdoba tartományban
San Francisco, település Jujuy tartományban, Valle Grande megyében

 Costa Rica
San Francisco, város Heredia tartományban

 Kuba
San Francisco, város Kubában

 Mexikó
 San Francisco, település Mexikó Déli-Alsó-Kalifornia államának Mulegé községében
 San Francisco, település Mexikó Guanajuato államának San Felipe községében
 San Francisco, település Mexikó Guerrero államának Tecoanapa községében
 San Francisco, település Mexikó Hidalgo államának Huazalingo községében
 San Francisco, település Mexikó Hidalgo államának Tecozautla községében
 San Francisco, település Mexikó México nevű államának Villa Guerrero községében
 San Francisco, település Mexikó Nayarit államának Bahía de Banderas községében
 San Francisco, település Mexikó Puebla államának Xiutetelco községében
 San Francisco, település Mexikó San Luis Potosí államának Rioverde községében
 San Francisco, település Mexikó San Luis Potosí államának Tamazunchale községében
 San Francisco, település Mexikó San Luis Potosí államának Villa de Arriaga községében
 San Francisco, település Mexikó Veracruz államának Chontla községében
 San Francisco, település Mexikó Veracruz államának Ixhuatlán de Madero községében
San Francisco, település Mexikó Yucatán államának Buctzotz községében

 Panama
San Francisco, város Panamában

 Spanyolország
San Francisco, Madrid egyik metróállomása

Kultúra 
 San Francisco, a Cascada együttes dala
 San Francisco, Tor Endresen dala, amely Norvégiát képviselte az 1997-es Eurovíziós Dalfesztiválon.
 San Francisco, Scott McKenzie dala
San Francisco (film, 1936)